Celle kan syfta på:
 3782 Celle − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Frankrike 

 Celle-Lévescault, kommun, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Celle (vattendrag), departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Cellé, kommun, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,

Italien 

 Celle sul Rigo, ort, Toscana, Provincia di Siena, 
 Celle di Bulgheria, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Celle (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Ravenna, 
 Celle (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza,

Tyskland 

 Celle, stad, Niedersachsen, 
 Landkreis Celle, Niedersachsen

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar